Tiling steht für:

 Tiling (Computer), die kachelartige Aufteilung von Fenstern auf einer graphischen Benutzeroberfläche
 Tiling (Mondkrater), ein nach Reinhold Tiling benannter Mondkrater

Tiling ist der Familienname folgender Personen:
 August Tiling (1797–1861), deutsch-baltischer Jurist
 Heinrich Sylvester Theodor Tiling (1818–1871), deutsch-russischer Arzt und Naturforscher
 Magdalene von Tiling (1877–1974), deutsche Religionspädagogin und Politikerin
 Maria Klingenheben-von Tiling (1886–1974), deutsche Afrikanistin
 Matthias Tiling (1634–1685), deutscher Mediziner
 Reinhold Tiling (1893–1933), deutscher Ingenieur, Pilot und Raketenpionier
 Theodor Tiling (1842–1913), deutscher Psychiater 
 Xenia Tiling (* 1982), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Thieling
 Thiling
 Tieling
 Tilling (Begriffsklärung)